Лососинка () — река в России, протекает по территории Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. Длина реки — 11 км.

Река в общей сложности имеет десять малых притоков суммарной длиной 16 км.

Впадает в Финский залив.

Населённые пункты на реке отсутствуют. В нижнем течении река пересекает трассу  («Зеленогорск — Приморск — Выборг»).

Название реки переводится с финского языка как «лососёвая река».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300512202000008321.

Примечания 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Выборгского района (Ленинградская область)